Договор Ананьи — соглашение между папой Бонифацием VIII, королем Арагона Хайме II Арагонским, королем Франции Филиппом IV, Королем Неаполя Карлом II и королем Майорки Хайме II Майорским. Договор был подписан 20 июня 1295 года в городе Ананьи, в центре Италии. Главным намерением было утвердить Договор Тараскона 1291 года, после которого закончился Арагонский крестовый поход. Он также касался дипломатического разрешения о завоевании Сицилии Педро III в 1285 году.

Ни Федериго II, брат Хайме Арагонского, ни сицилийцы не приняли договор, и вместо этого они продолжили войну против войск Карла Анжуйского, также короновав Федериго королём Сицилии. Карлу, по одному из пунктов договора, должна была помогать флотилия Хайме Арагонского. Эта война закончилась только в 1302 году по Кальтабеллотскому договору.

Основные условия 
 женитьба Хайме Арагонского и Бланки, дочери Карла
 возврат папству Сицилии, которую он подарил Карлу
 военная поддержка от Хайме Арагонского Карлу для того, чтобы завоевать Сицилию (см. выше)
 помилование Хайме Арагонского
 отречение Карла Валуа от Арагонской короны
 возвращение Балеарских островов Хайме Майорскому
 третейский суд папы в вопросе о принадлежности Валь-д’Арана
 возвращение Карлу земель, завоеванных Хайме Арагонским в Италии
 обмен пленных, включая освобождение (7 июня) Людовика, Роберта и Реймонд Беренгер, сыновей Карла, которых схватил Хайме Арагонский.

Скрытые пункты 
Позже были добавлены два секретных условия:
 передача Корсики и Сардинии Хайме Арагонскому (хотя этот пункт стоит под сомнением)
 военная помощь от Арагона для Франции против Эдуарда I

Средневековая Франция
Международные договоры XIII века
1295 год
Договоры по алфавиту
События 20 июня
Июнь 1295 года
Папская область
Королевство Арагон
Неаполитанское королевство
История Майорки
Международные договоры Франции